Futbolayin Akumb Urartu Jerevan (armeniska: Ուրարտու Ֆուտբոլային Ակումբ) är en armenisk fotbollsklubb från Jerevan bildad den 20 januari 1992. Klubben spelar i armeniska fotbollsligan och har vunnit den armeniska cupen två gånger: 1992 och 2007. Klubben har som bäst slutat tvåa i ligan vid fem tillfällen: 1992, 2003, 2006, 2007 samt 2010. Banants spelar sina hemmamatcher på Banantsstadion i Jerevan.

Klubben bildades 1992 i staden Abovjan och representerade regionen Kotajk. Därför kallades klubben mellan 1992 och 1995 för Banants Kotajk. Efter finansiella problem slogs klubben samman med Kotajk Abovjan år 2001 och flyttade till Jerevan. Klubben har tidigare tränats av bland andra Oganes Zanazanjan.

Titlar 
 Armeniska fotbollsligan: 1
 2013/2014; 

 Armeniska cupen: 1
2014; 

 Armeniska supercupen: 5
1997, 2000, 2003, 2013, 2017;

Placering tidigare säsonger 
FA Banants Jerevan

FA Urartu Jerevan (sedan 2019)

Trikåer

Trupp 2019 
Uppdaterad: 7 maj 2019

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats   

Sportklubbar bildade 1992
Fotbollsklubbar i Armenien
Sport i Jerevan